Parafia Świętego Józefa Rzemieślnika w Przedborzu - parafia rzymskokatolicka znajdująca się w diecezji rzeszowskiej w dekanacie Kolbuszowa Zachód.

Erygowana w 1929 roku.

Bibliografia 
 Informacje o parafii na stronie diecezji rzeszowskiej

Parafie pod wezwaniem św. Józefa
Parafie diecezji rzeszowskiej
Religia w gminie Kolbuszowa
Przedbórz (województwo podkarpackie)